Denisiuk ist der Familienname folgender Personen:
 Justyn Denisiuk (* 1960), polnischer Eishockeyspieler
 Marcin Denisiuk (* 1979), polnischer Bodybuilder